Orange — слово, в багатьох мовах що означає апельсин або помаранчевий колір. Також використовується у ряді назв:

Компанії 
 Orange — оператор стільникового зв'язку і інтернет-провайдер у Франції.
 Orange Armenia — телекомунікаційна компанія у Вірменії.
 Orange Israel — телекомунікаційна компанія в Ізраїлі.
 Orange Moldova — телекомунікаційна компанія в Молдові.
 Orange Business Services — французька телекомунікаційна компанія.
 Orange County Choppers — виробник мотоциклів.
 Orange Micro — комп'ютерна компанія.
 Orange Music Electronic Company — компанія з виробництва музичних підсилювачів.

Музика 
 Orange — каліфорнійський гурт.
 Orange Juice — шотландська рок-група.
 Orange — альбом Ел Стюарта.
 Orange — альбом Jon Spencer Blues Explosion.
 L'Orange — пісня Жильбера Беко.
 Orange Record Label — музичний лейбл.

Див. також 
 Ориндж
 Орандж
 Оранж
 Agent Orange